Сани — поширений тип возів без коліс, які зазвичай мають полози. 
 Сани або бушмени — народ на півдні Африки.